węglik – związek chemiczny
 węglik – grzyb
 węglik czarnogardły – ptak